Geigenmühle ist der Ortsname von

 Geigenmühle (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Geigenmühle (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern